Ви́ктор Соро́кин:
 Сорокин, Виктор Александрович (род. 1956) — российский дипломат, посол в Люксембурге.
 Сорокин, Виктор Васильевич (1910—2006) — историк и краевед.
 Сорокин, Виктор Петрович (1908—1983) — строитель ГАЗа, стахановец.
 Сорокин, Виктор Семёнович (1912—2001) — советский и российский художник.
 Сорокин, Виктор Сергеевич (1908—1994) — советский физик.
 Сорокин, Виктор Степанович (род. 1930) — советский хоккейный арбитр.